Mencke är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 
 
 Leonhard Ludwig Mencke (1711–1762), tysk rättslärd
 Lüder Mencke (1658–1726), tysk rättslärd
 Otto Mencke (1644–1707), tysk lärd

Tyska efternamn